Publius Metilius Nepos ist der Name folgender Personen:

* Publius Metilius Nepos (Konsul 91), römischer Suffektkonsul
 Publius Metilius Nepos (Konsul 103), römischer Suffektkonsul